Rosa-Luxemburg-Platz steht für:

 Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin
 Rosa-Luxemburg-Platz (Dresden)
 Rosa-Luxemburg-Platz (München)
 Rosa-Luxemburg-Platz (Nürnberg)
 Rosa-Luxemburg-Platz (Radebeul)

Siehe auch:
 Rosa-Luxemburg-Straße